Олег Колядин: 
 Колядин, Олег Александрович — советский боксёр;
 Колядин, Олег Геннадиевич (род. 1954) — мэр города Находки.